Канзас-Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 75 матчей в 161 проведённой игре. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 116
 Очков пропущено: 157

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 112

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 156

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 123

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 118

Сентябрь 

 Игр: 24
 Выигрышей: 13
 Поражений: 11
 Процент побед: 54.17
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 120

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Канзас-Сити Роялс
МЛБ в сезоне 1996